Саллагриффо́н, Саллаґріффон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний схід від Парижа, 140 км на північний схід від Марселя, 36 км на північний захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Саллагриффон на сайті французького Національного інституту географії
 Саллагриффон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Саллагриффон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Саллагриффон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Саллагриффон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи